Tivolis Venner er en organisation for arkitektur- og kulturinteresserede, som blev dannet i efteråret 2006 med det specifikke formål at forhindre byggeriet af et højhushotel i hjørnet af Tivoli ved Rådhuspladsen, som ville nødvendiggøre nedrivningen af H.C. Andersen Slottet, det tidligere Kunstindustrimuseum. 

Organisationen har herudover mere generelt til formål at bidrage til at skabe debat om Tivolis udvikling og understrege Tivolis betydning som en dansk kulturinstitution. Tivolis Venner ser således med bekymring på den udvikling, Tivoli har gennemgået de senere år under den nuværende ledelse, hvor store dele af haven er blevet domineret af meget voldsomme forlystelser, og man samtidig har nedtonet traditionelle elementer som børneteater, blomsterudsmykning o.l. Opførelsen af forlystelsen Dæmonen, nedlæggelsen af Vise-vers-huset og en generel mangel på forståelse for Tivolis historie er blandt de elementer, som fremhæves i den forbindelse.

Efter at højhushotellet blev lagt i mølpose i juni 2007 har organisationen således også engageret sig i Dansk Industris planer om en voldsom udvidelse af sit hovedsæde lige op ad Tivoli, i planerne om opførelse af et højhus på Scala-grunden og senest i Tivolis egne planer om den såkaldte "Tivoli-kanten" – en omfattende 3-etagers randbebyggelse i glas og stål langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade, som efter planen skal rumme et restaurant- og shopping-miljø. 

Byggeriet – som indtil videre kun er blevet beskrevet tydeligt set udefra – vil formentlig få voldsomme konsekvenser for Tivolis indre og kan næppe undgå at resultere i nedrivninger og omfattende ændringer af en række af Tivolis klassiske bygninger og miljøer.

Eksterne henvisninger 
 Tivolis Venner
 Tivolis hjemmeside

Venner
Etableret i 2006
Foreninger fra Danmark